L'expression « civette palmiste » est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner plusieurs espèces différentes de carnivores :
 la Civette palmiste à trois bandes () ;
 la Civette palmiste d'Owston () ;
 la Civette palmiste d'Hose () ;
 la Civette palmiste à bandes () ;
 la Civette palmiste brune des Célèbes () ;
 la Civette palmiste africaine () ;
 la Civette palmiste à masque () ;
 la Civette palmiste hermaphrodite () ;
 la Civette palmiste de Jerdon () ;
 la Civette palmiste dorée ().

Articles connexes 

 Binturong
 Genette

Références 

Carnivore (nom vernaculaire)
Viverridae
Nom de carnivore ambigu